IF Elfsborg – szwedzki klub piłkarski z miasta Borås. Został założony 26 czerwca 1904 roku jako Borås Fotbollslag. Sześć razy sięgnął po tytuł mistrza kraju oraz dwa razy zdobył Puchar Szwecji. Odwiecznymi rywalami zespołu są IFK Göteborg i Norrby IF.

Osiągnięcia 
 Allsvenskan
 mistrzostwo (6): 1935/1936, 1938/1939, 1939/1940, 1961, 2006, 2012
 wicemistrzostwo (7): 1942/1943, 1943/1944, 1944/1945, 1961, 1977, 2008, 2020
 Division 1 Södra
 mistrzostwo (1): 1996
 wicemistrzstwo (1): 1991
 Puchar Szwecji
 zwycięstwo (3): 2001, 2003, 2013/2014
 finał (3): 1942, 1981, 1997
 Superpuchar Szwecji
 zwycięstwo (1): 2007
 Puchar Intertoto
 zwycięstwo (2): 1980, 2008
 finał (1): 1961

Rekordy 
 Najwięcej występów: 410 Sven Jonasson
 Najwięcej goli: 252 Sven Jonasson
 Największe zwycięstwo w Allsvenskan: 12-2 vs. IFK Eskilstuna 1936
 Najwyższa liczba widzów na stadionie Ryavallen: 22.654 vs. IFK Norrköping 1961
 Najwyższa liczba widzów na stadionie Borås Arena: 17,070 vs. Kalmar FF 2005

Europejskie puchary

Skład 
Stan na 23 sierpnia 2018

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona klubu 

 
Kluby piłkarskie założone w 1904
Szwedzkie kluby piłkarskie